Турецкая футбольная Суперлига (, ) — сильнейший дивизион турецкого футбола. Обычно в соревновании участвует 18 клубов, однако в сезоне 2020/2021 из-за пандемии коронавируса COVID-19 их число составило 21. После каждого сезона клубы, занявшие три последних места, переводятся в Первую лигу, а их места занимают две сильнейшие команды Первой лиги и команда-победитель плей-офф Первой лиги соответственно.

Прообраз Суперлиги существовал с 1923 года, но только в 1959 году соревнование приняло относительно привычный двухкруговой формат. В настоящее время Турецкая Суперлига занимает 20-е место в рейтинге футбольных евролиг в соответствии с текущим коэффициентом УЕФА, основанным на выступлениях клубов в европейских турнирах за последние пять лет. За всю историю в Суперлиге участвовало 73 клуба, но на сегодняшний день титул завоёвывали только шесть из них: «Галатасарай» (22 раза), «Фенербахче» (19 раз), «Бешикташ» (16 раз), «Трабзонспор» (7 раз), «Истанбул Башакшехир» (1 раз) и «Бурсаспор» (1 раз).

Действующий чемпион Суперлиги, клуб «Трабзонспор», получил трофей по итогам сезона 2021/22 впервые с розыгрыша 1983/84.

История

Основание 
История футбола в Турции восходит к последней четверти XIX века, когда британцы привезли эту игру с собой, живя в Салониках, в те времена город входил в состав Османской империи. Именно англичане содействовали основанию первого турецкого футбольного клуба в городе Измире. Лига в своём нынешнем виде была создана в 1959 году в результате объединения 16 команд из региональных лиг Стамбула (Стамбульская футбольная лига), Анкары и Измира, придя на смену  (1924—1951) и  (1937—1950). Формат ранних чемпионатов предусматривал соревнование на выбывание, в котором участвовали победители каждой из высших региональных лиг страны.

Позже федерацией футбола страны был основан , он проводился для того, чтобы выявить национального чемпиона, который будет представлять Турцию в Кубке европейских чемпионов. Он проводился в 1956 и 1957 годах. «Бешикташ» выиграл оба розыгрыша и квалифицировался для участия в Кубке европейских чемпионов. Но поскольку федерация не смогла должным образом зарегистрировать команду для розыгрыша, турецкий клуб всё-таки не смог участвовать в сезонах 1956/57 и 1957/58.

Новейшая история 
С 2005 года, в связи со спонсорским контрактом с компанией мобильной связи «Turkcell», лига называется «Türkcell SuperLig». 12 августа 2010 года, в связи заключением 5-летнего спонсорского контракта с букмекерской компанией «Spor Toto», лига получила официальное наименование «Spor Toto Süper Lig».

Формат проведения 

Каждый новый сезон начинается в конце августа и заканчивается в мае с зимним перерывом с середины декабря по середину января, каждый клуб дважды встречается со всеми остальными клубами: один раз — на своём поле и один раз — на поле соперника, при этом каждая команда проводит 2 тура. Таким образом, сезон Суперлиги для каждого из 19-ти клубов состоит из 36 матчей. За победу в матче команда получает три очка, за ничью — одно очко. В случае поражения команда не получает очков. По завершении каждого сезона клуб, набравший больше всех очков, получает чемпионский титул. В случае равенства очков титул присуждается по разнице мячей, в случае равенства разницы мячей — по забитым голам. Три команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Первую лигу, а оттуда, соответственно, в Суперлигу выходят три команды.

Квалификация в еврокубки 
Лучшая команда по итогам каждого сезона квалифицируются для участия в Лиге чемпионов УЕФА. В соответствии с позицией в таблице коэффициентов УЕФА на 2022 год (20-е место), клуб-чемпион страны стартует с первого квалификационного раунда, а команды, занявшие второе и третье места получают право стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА 
 По состоянию на 18 ноября 2022 года

Спонсоры 
 2005—2010: Turkcell (Turkcell Süper Lig)
 2007—настоящее время: Spor Toto (Spor Toto Süper Lig)

Актуальные клубы-участники 

 «a» 
 «b»

Чемпионы

Призёры 
 Жирным отмечены «золотые дубли».

Рекорды

Сезон 
 Самый длительный сезон — 1962—1963 год (42 матча)

Команда 
 Наибольшее количество чемпионств: «Галатасарай» (22 раза)
 Длительная серия чемпионства: «Галатасарай» — 4 сезона подряд (1996—2000)
 Наиболее крупные победы: сезон 1989—1990 «Бешикташ» — «Адана Демирспор» (10-0)
 Наибольшее количество голов в матче: сезон 1991—1992 — «Фенербахче» — «ГазиАнтепспор» (8-4)
 Наиболее успешная команда: сезон 1988—1989 — «Фенербахче» (29 побед, 6 ничьих, 1 поражение в 36 матчах)
 Беспроигрышная серия: «Бешикташ» (48 матчей)
 Выигрышная серия: «Бешикташ» (13 матчей)
 Наибольшее количество побед в чемпионате: «Бешикташ» — сезон 1959—1960, «Фенербахче» — сезон 1988—1989 (по 29 побед)
 Наибольшее количество голов за сезон: 1988—1989 — «Фенербахче» (103)
 Выигрышная домашняя серия: «Галатасарай» (25 матчей)
 Беспроигрышная домашняя серия: «Фенербахче» (48 матчей)
 Только одна команда «Галатасарай» сумела два года подряд брать золото и кубок страны. Это достижение клуб взял в сезонах 1999 и 2000 годов

См. также 
 Первая лига Турции по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Турция